Nova Era kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Era (ort), Minas Gerais, 
 Nova Era (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar